Дюльмен может означать:

 Дюльмен — город в Германии.
 Дюльмен — ныне село Яровое (Одесская область).
  (1937—2004) — немецкий историк.